Tacuarembó – miasto w Urugwaju
 Tacuarembó – departament Urugwaju
 Tacuarembó – rzeka w Urugwaju